Польские племена — термин, используемый для описания некоторых племен западных славян, которые с середины VII века и до создания польского государства династией Пястов жили на территории нынешней Польши.

Территория, на которой они жили, стала частью первого польского государства, созданного Мешко I и расширенного им к концу X-го века, а затем увеличенная королём Болеславом I в начале XI века.

Примерно в 850 году был создан список народов и племён — Баварский географ. Примечательно, что в списке отсутствовали поляне, поморяне и мазовшане, которые были упомянуты позднее Нестором Летописцем в его Повести временных лет (XI—XII век).

Наиболее важные польские племена — поляне, мазовшане, висляне, силезцы и поморяне.

Эти пять племен «были даже более тесно связаны друг с другом общей культурой и языком, чем германские племена».

Список племён 

Ниже приведен список польских и других завоеванных славянских племен, проживавших в землях Польши в раннем средневековье, на момент создания Польского государства. Некоторые из них остались отдельной этнической группой, в то время, как другие племена были ассимилированы в культуру Польши.

 Западные поляне
 Поморяне
 Пыжичане
 Волиняне
 Гопляне
 Лендзяне
 Мазовшане
 Висляне
 Силезские племена — как правило относят к польским племенам (за исключением двух племен, которых относят к чешским племенам)
 Бежунчане
 Бобряне
 Дедошане
 Голенжицы
 Любушане
 Ополяне
 Слензане
 Требовяне

Примечания 

Польские племена